Faragó András (18–19. század) református lelkész
 Faragó András (1919–1993) operaénekes
 Faragó András (1964) színész